Il doppio del torneo di tennis Brasilia Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Leonardo Olguín che hanno battuto in finale Gustavo Marcaccio e Patricio Rudi 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (semifinali)
 Gastón Etlis /  Leonardo Olguín (Campioni)

 Rodrigo Ribeiro /  Ricardo Schlachter (quarti di finale)
 Gustavo Marcaccio /  Patricio Rudi (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 2001